Сент-Джордж-Джинджерланд () — один из 14 округов (единица административно-территориального деления) государства Сент-Китс и Невис. Расположен на острове Невис. Административный центр и крупнейший город — Джинджерланд. Площадь 18,5 км², население 2 568 человек (2001).

Округа Сент-Китса и Невиса